Az Akkojunlu törzsszövetség vezetői egy nagy kiterjedésű, de rövid ideig fennálló államot vezettek. Uralkodóik listája:

Családfa

Források 
 Morby, John (2002) Dynasties of the World: A Chronological and Genealogical Handbook (2nd ed.) Oxford University Press, Oxford, England, 

Iráni uralkodók listái
Középkori uralkodók
 
Kánok listái
Emírek
Uralkodói családfák